Türkiye 1. Ligi 1971/72 was het veertiende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Titelhouder Galatasaray SK werd met drie punten verschil op Eskişehirspor en Fenerbahçe SK landskampioen, net als vorig seizoen. Fethi Heper van Eskişehirspor werd voor de tweede keer in zijn carrière topscorer van de competitie (20 doelpunten). MKE Ankaragücü zorgde ervoor dat de Turkse Beker voor het eerst in de historie mee naar de hoofdstad van Turkije ging.

De aanvallers van Eskişehirspor waren met 63 doelpunten dit seizoen uitermate productief. Elf van de vijftien overige teams in de Süper Lig konden de helft van dit aantal niet bereiken. Het gat met de tweede meest productieve team van de competitie, Fenerbahçe SK, was 26 doelpunten.

De nieuwelingen Adanaspor (8ste plaats) en Giresunspor (12de plaats) deden het naar behoren, İstanbulspor en Karşıyaka SK niet: zij degradeerden uit de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1971/72

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1971/72

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Adanaspor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1970/71)
 Giresunspor (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1970/71)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Ankara Demirspor (nummer 15 Süper Lig 1970/71)
 PTT (nummer 16 Süper Lig 1970/71)

Topscorers 1971/72

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1971/72